Intrépide  (aus dem franz. der Furchtlose) ist der Name von

 Intrépide, einem französischen Kriegsballon im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum

sowie

 Intrépide (Schiff, 1675), 56-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine
 Intrépide (Schiff, 1690), 82-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1690–1724)
 Intrépide (Schiff, 1747), 74-Kanonen-Linienschiff der Sceptre-Klasse der französischen Marine (1747–1781)
 Intrépide (Schiff, 1864), 90-Kanonen-Linienschiff der Algésiras-Klasse der französischen Marine (1864–1921), 1890 in Borda umbenannt